Willdenowia (czasopismo) – czasopismo naukowe
 Willdenowia (roślina) – rodzaj roślin